Cirkuše je ime več naselij v Sloveniji:

 Cirkuše, občina Litija
 Cirkuše v Tuhinju, občina Kamnik

naselja v Sloveniji